Dit is een lijst van planetoïden 45601-45700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (45601) - || 2000 DE5 || 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45602) - || 2000 DX17|| 28 februari 2000 || Črni Vrh
|-
| (45603) - || 2000 DC18|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45604) - || 2000 DH24|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45605) - || 2000 DM28|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45606) - || 2000 DE32|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45607) - || 2000 DG36|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45608) - || 2000 DZ41|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45609) - || 2000 DN46|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45610) - || 2000 DJ48|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45611) - || 2000 DV54|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45612) - || 2000 DB59|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45613) - || 2000 DJ59|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45614) - || 2000 DA63|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45615) - || 2000 DG63|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45616) - || 2000 DN66|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45617) - || 2000 DY71|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45618) - || 2000 DO72|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45619) - || 2000 DS78|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45620) - || 2000 DY80|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45621) - || 2000 DL87|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45622) - || 2000 DN87|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45623) - || 2000 DT93|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45624) - || 2000 DY93|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45625) - || 2000 DE95|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45626) - || 2000 DF95|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45627) - || 2000 DY97|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45628) - || 2000 DD99|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45629) - || 2000 DT99|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45630) - || 2000 DO101|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45631) - || 2000 DY105|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45632) - || 2000 DS106|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45633) - || 2000 EY1 || 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45634) - || 2000 EH11|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45635) - || 2000 EY11|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45636) - || 2000 EG12|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45637) - || 2000 EW12|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45638) - || 2000 EK20|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (45639) - || 2000 EP20|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (45640) Mikepuzio || 2000 ED21|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (45641) Larrypuzio || 2000 EK21|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (45642) - || 2000 EU34|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45643) - || 2000 EG37|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45644) - || 2000 EU37|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45645) - || 2000 EY41|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45646) - || 2000 EE45|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45647) - || 2000 EF46|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45648) - || 2000 ED47|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45649) - || 2000 EN49|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45650) - || 2000 EV49|| 6 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (45651) - || 2000 EK60|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45652) - || 2000 EK61|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45653) - || 2000 EL62|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45654) - || 2000 EV71|| 10 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (45655) - || 2000 EW71|| 10 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (45656) - || 2000 EN74|| 10 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (45657) - || 2000 EK76|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45658) - || 2000 EA80|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45659) - || 2000 EL84|| 6 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45660) - || 2000 EU84|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45661) - || 2000 EX84|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45662) - || 2000 EY84|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45663) - || 2000 EF85|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45664) - || 2000 EC88|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45665) - || 2000 EM88|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45666) - || 2000 EX91|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45667) - || 2000 EG93|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45668) - || 2000 EU94|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45669) - || 2000 ET96|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45670) - || 2000 EK103|| 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45671) - || 2000 EA104|| 14 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45672) - || 2000 EE109|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (45673) - || 2000 ES111|| 9 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (45674) - || 2000 EY111|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45675) - || 2000 EG112|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45676) - || 2000 EG117|| 10 maart 2000 || NEAT
|-
| (45677) - || 2000 EJ120|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (45678) - || 2000 EQ127|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (45679) - || 2000 EZ127|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (45680) - || 2000 EF130|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (45681) - || 2000 ET131|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (45682) - || 2000 EX131|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (45683) - || 2000 EO135|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (45684) - || 2000 EE137|| 13 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45685) Torrycoppin || 2000 EA139|| 11 maart 2000 || CSS
|-
| (45686) - || 2000 EM139|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (45687) Pranverahyseni || 2000 EK140|| 1 maart 2000 || CSS
|-
| (45688) Lawrencestacey || 2000 EV142|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (45689) Brianjones || 2000 EC144|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (45690) - || 2000 EL146|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (45691) - || 2000 EF148|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (45692) Poshyachinda || 2000 EJ148|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (45693) - || 2000 EB150|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45694) - || 2000 EC150|| 5 maart 2000 || NEAT
|-
| (45695) - || 2000 ET150|| 5 maart 2000 || NEAT
|-
| (45696) - || 2000 EM167|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45697) - || 2000 EP174|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45698) - || 2000 EG197|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (45699) Maryalba || 2000 EO199|| 1 maart 2000 || CSS
|-
| (45700) Levi-Setti || 2000 EP204|| 3 maart 2000 || CSS|}

Planetoïdenlijsten